Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Hugo Armando 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Agustín Calleri (semifinali)
 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (Campione)
 Gastón Etlis (primo turno)

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Michael Russell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 2000